Фридрих Вильгельм Пауль Вернер Херсман (; 11 сентября 1904, Дуйсбург, Германская империя — 17 октября 1972, Кёльн, ФРГ) — штурмбаннфюрер СС, начальник абшнита СД в Тильзите, руководитель зондеркоманды 11a в составе айнзацгруппы D.

Биография 
Вернер Херсман родился 11 сентября 1904 года в семье инженера-металлурга Пауля Херсмана и его жены Паулы. Его родители развелись спустя четыре года после его рождения. Его мать снова вышла замуж, но позже развелась. Он посещал во Франкфурте-на-Майне среднюю и высшую школу и в 1919 году получил среднее общее образование. До начала 1921 года работал практикантом на двух машиностроительных заводах во Франкфурте-на-Майне. Потом два семестра учился в техникуме в Бингене и пять семестров — в техникуме во Фридберге. В это время он состоял в . С 1924 по 1928 год работал в разных фирмах в качестве инженера, руководителя кинотеатра и в конце концов машинистом в фирме Mitteldeutschen Wegebau GmbH в Веймаре. До 1930 года был безработным.

1 сентября 1930 года вступил в НСДАП (билет № 298562). В ноябре 1930 года присоединился к Штурмовым отрядам (СА). В апреле 1931 года был зачислен в СС (№ 9416). С октября 1930 по 1 апреля 1932 года был казначеем окружного руководства НСДАП, а потом главным казначеем и бухгалтером при руководстве гау в Тюрингии. С 1 января 1934 года по 1935 год занимал должность управляющего при суде гау в Веймаре. 9 мая 1935 года женился, в браке родилось четверо детей. В марте 1936 года стал начальником штаба абшнита СД сначала в Эрфурте, потом — в Веймаре. В 1937 году вышел из евангелической церкви. 

В марте 1941 года был переведён в Тильзит, где стал начальником абшнита СД. На этой должности, будучи членом , участвовал в расстреле евреев и коммунистов в Клайпедском крае. В мае 1942 года Херсман был переведён в айнзацгруппу D. С декабря 1942 по май 1943 года возглавлял зондеркоманду 11a. Под его руководством подразделение вело антипартизанскую борьбу на территории Пинских болот. 17 марта 1943 года был ранен в окрестностях Ворошиловска. Впоследствии был переведён в Боснию и Герцеговину в Баня-Луку, где стал командиром полиции безопасности и СД. Здесь до октября 1943 года в его задачи также входила борьба с партизанским движением. Потом он был откомандирован к командиру полиции безопасности и СД в Киеве, потом — в Ровно. В конце 1943 года был переведён в Главное управление имперской безопасности (РСХА) с поручением создать зондеркоманду особого назначения в восточно-прусском городе Конице. После периода обучения зондеркоманда действовала в Словении. В начале 1944 года зондеркоманда особого назначения 15 была отправлена в Словакию. В феврале 1945 года подразделение было расформировано, а Херсман отозван в Берлин. В дальнейшем был прикомандирован к 38-й гренадёрской дивизии СС «Нибелунги». Потом присоединился вместе с 35-ю сотрудниками абшнита СД в Веймаре к боевой группе Труммлера, действовавшей в Баварии. 28 апреля 1945 года принимал участие в расстреле 5 гражданских лиц в Альтэттинге.

После войны 
По пути в Тюрингию 8 июня 1945 года в городе Бад-Зульца был арестован американскими войсками и до августа 1948 года содержался в лагере для интернированных в Дармштадте. 21 сентября 1950 года суд присяжных в Траунштайне за расстрел пяти гражданских лиц в Альтэттинге приговорил его к восьми годам каторжной тюрьмы и потере гражданских прав сроком на пять лет. В конце 1954 года его наказание было заменено на условный срок и 30 ноября 1954 года Херсман был освобождён. До октября 1955 года работал в Дюссельдорфе в организации , помогавшей нацистским преступникам. Потом до февраля 1956 года был безработным. С 1 февраля 1956 года работал торговым представителем в одной из фирм во Франкфурте-на-Майне. 29 октября 1956 года был арестован. 29 августа 1958 года земельным судом Ульма за пособничество в убийстве в 1656 случаях был приговорён к 15 годам каторжной тюрьмы. Кроме того, он был на 10 лет лишён гражданских прав. 22 декабря 1961 года был освобождён досрочно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост в Литве